

Biografia 
Era figlia del re Sigismondo III Vasa di Polonia e Costanza d'Asburgo.

Sposò il 9 giugno 1642 a Varsavia Filippo Guglielmo di Wittelsbach-Neuburg, però gli diede un figlio nato e morto il 18 luglio 1645.

Ascendenza

Voci correlate 
 Casato di Vasa (Polonia)
 Impero svedese
 Confederazione Polacco-Lituana

Altri progetti 

Anna Caterina Vasa
Anna Caterina